Willem met de Hoorn, heilige van de Rooms-katholieke Kerk en beschermheilige van de wapensmeden.
 Willem I van Aquitanië
 Willem II van Aquitanië
 Willem III van Aquitanië
 Willem IV van Aquitanië
 Willem V van Aquitanië
 Willem VI van Aquitanië
 Willem VII van Aquitanië
 Willem VIII van Aquitanië
 Willem IX van Aquitanië
 Willem X van Aquitanië